Влади́мир Гуса́ров:
 Гусаров, Владимир Анатольевич (род. 1955) — российский театральный режиссёр.
 Гусаров, Владимир Николаевич (1911—1988) — советский техник-металлург, Герой Социалистического Труда.